Святогорский собор может означать:
 Собор Святогорских святых — собор православных святых, на Святых Горах (Святогорских) просиявших.
 Собор Афонских святых Святой горы Афон.

Православные храмы 
 Успенский собор (Святогорск) (1868) — главный храм Святогорской Лавры.
 Софийский собор (Святогорск) (2009) — городской собор в центре Святогорска.

 Андреевский собор (Афон) в Андреевском скиту.
 Архангельский собор (Афон) в Дохиаре.
 Благовещенский собор (Ватопед) в Ватопеде.
 Благовещенский собор (Великая Лавра) в Великой Лавре.
 Благовещенский собор (Филофей) в Филофее.
 Введенский собор (Афон) в Хиландаре.
 Вознесенский собор (Афон) в Эсфигмене.
 Георгиевский собор (Зограф) в Зографе.
 Георгиевский собор (Ксенофонт) в Ксенофонте.
 Ильинский собор (Афон) в Ильинском скиту.
 Николаевский собор (Григориат) в Григориате.
 Николаевский собор (Ставроникита) в Ставрониките.
 Пантелеимоновский собор (Пантелеимон) в Пантелеимоне.
 Пантелеимоновский собор (Старый Руссик) в Старом Руссике.
 Петропавловский собор (Афон) в Каракалле.
 Преображенский собор (Афон) в Пантократоре.
 Собор Рождества Иоанна Предтечи (Афон) в Дионисиате.
 Собор Рождества Христова (Афон) в Симонопетра.
 Собор Сорока мучеников (Афон) в Ксиропотаме.
 Сретенский собор (Афон) в монастыре св. Павла.
 Собор Святого Стефана (Афон) в Костамоните.
 Успенский собор (Афон) в Ивероне.